Unterer See steht für:

 Unterer See, See in Horrheim, Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, siehe Horrheim #Unterer See
 Unterer See und Umgebung, Naturschutzgebiet östlich von Horrheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Unterer Seewaldsee, Badesee im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, siehe Seewaldseen
 Untersee